Renault R23 — болид Формулы-1, построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты в гонках сезона  года 

Шасси Renault Формулы-1